Capozzoli ist der Familienname folgender Personen:

 Glauco Capozzoli (1929–2003), uruguayischer Künstler
 Louis Capozzoli (1901–1982), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Omero Capozzoli (1923–2001), uruguayischer Künstler